PAS poate fi:

 Pas montan (formă de relief, trecătoare montană)
 Partidul Alternativa Socialistă (partid din România)
 Partidul Acțiune și Solidaritate (partid din Republica Moldova)
 Sindromul alienării părintești (sindrom medical, prescurtarea în forma engleză fiind încetățenită și în literatura română)
 Acid para-aminosalicilic
 Asociația Salariaților